Langeoog bezeichnet:

 Langeoog, ostfriesische Insel und Gemeinde

Langeoog ist der Name folgender Schiffe:

 Langeoog I, Fährschiff
 Langeoog II, Fährschiff
 Langeoog III, Fährschiff
 Langeoog IV, Fährschiff
 ehemalige Langeoog II, siehe Harle Kurier
 ehemalige Langeoog IV, siehe Wilsun
 Langeoog (Schiff, 1896), Dampfschiff des Norddeutschen Lloyd
 Langeoog (Schiff, 1945), Motorrettungsboot der DGzRS